Mental est un adjectif et un nom renvoyant au substantif , entre autres. Il peut désigner :

Psychologie 
 Ancrage mental, ou fixation mentale, considéré comme une dissonance cognitive
 Anorexie mentale, un trouble des conduites alimentaires
 Geste mental, action évocative consciente
 Gestion mentale, étude des processus mentaux dans leur diversité
 Handicap mental, trouble généralisé perçu avant l'âge adulte, caractérisé par un déficit et dysfonctionnement cognitif dans deux ou plusieurs fonctionnements adaptatifs
 Manipulation mentale, identifiée dans l'analyse des idéologies groupales
 Projet mental, mobilisation des moyens mentaux en vue de la réalisation d'une tâche
 Représentation mentale, projection sensorielle d'un projet ou d'une situation par un individu
 Santé mentale, état mental
 Trouble mental, ou maladie mentale, dysfonction psychologique liée à des facteurs environnementaux, génétiques, biologiques

Médias 
 Mental Theo, vidéo-jockey néerlandais, formant un duo avec Charly Lownoise, membre de la scène gabber
 Mental, série télévisée américaine diffusée sur la chaîne de télévision Fox depuis 2009
 Mental, film américano-australien (2012) de P.J. Hogan
 Mental, web-série française diffusée sur France.tv Slash depuis 2019

Autres 
 Calcul mental, capacité de calcul sans autre support que la réflexion et la mémoire
 La Mentale, code de conduite des malfrats, usage repris pour le titre d'un film

Homonymie de titre